Ca n'Oliveres o Cal Calbó és una masia a l'est del terme d'Esplugues de Llobregat (el Baix Llobregat) protegida com a bé cultural d'interès local.

Arquitectura 
És una masia de planta basilical amb visibles influències barroques. Posseeix diferents afegits en la seva part posterior. La façana, molt deteriorada, està revestida de ciment i limitada per un mur de tanca que volta un jardí, antigament amb palmeres. L'any 1984 es demanà una urgent intervenció arquitectònica per evitar el seu total deteriorament.

Història 
Sense documentació exacta de la construcció de l'edifici, la primera referència històrica es troba a l'estadística demogràfica de l'any 1716, a la qual diu que Can Oliveres, situat al camí ral -avui Carretera Nacional II- que ve de Barcelona, fou comprada per Gaspar Oliveres.

Referències 

Oliveres
Patrimoni monumental d'Esplugues de Llobregat